Кратер Борн () — небольшой ударный кратер у восточного лимба видимой стороны Луны. Название дано в честь немецкого и британского физика-теоретика и математика, одного из создателей квантовой механики, Макса Борна (1882—1970) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1979 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Акоста на западе; небольшие кратеры Морли и Харгривс на северо-западе; крупный кратер Маклорен на севере; кратер Каптейн на юго-востоке; кратер Баркла на юге; маленький кратер Сомервиль и большой кратер Лангрен на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 15,07 км, глубина 2,6 км.

Кратер имеет чашеобразную форму. Высота вала над окружающей местностью составляет 520 м. На северо-восточной части внутреннего склона кратера чередуются пятна и полосы с низким и высоким альбедо.

Кратер Борн включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

До своего переименования в 1979 г. кратер назывался сателлитным кратером Маклорен Y.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Топографическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны